AASI est un sigle pouvant désigner, entre autres :
 Advanced Aerodynamics and Structures Inc., un constructeur aéronautique américain, 
 American Association of Snowboard Instructors,
 Applied Aeronautical Systems Inc,
 Automobile Association of Southern India,